Il fantasma dell'Opera (Phantom of the Opera) – film del 1943 diretto da Arthur Lubin
 Ken Hill's Phantom of the Opera – musical del 1976 di Ken Hill
 Phantom of the Opera – musical del 1998 di Rob Barron e David Spencer
 Phantom of the Opera – radiodramma della The Lux Radio Broadcast del 1943
 Phantom of the Opera – album di Walter Murphy del 1978

Pagine correlate 
 The Phantom of the Opera